Breuninger steht für
 ein Warenhaus-Unternehmen, siehe Breuninger

Breuninger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Laurent Breuninger (* 1968), deutscher Geiger
 Alfred Breuninger (1884–1947), deutscher Unternehmer
 Barbara Breuninger († 1609), Opfer der Hexenverfolgung in Sindelfingen, siehe Hexenverfolgungen in Sindelfingen
 Eduard Breuninger (1854–1932), deutscher Textilunternehmer
 Friedrich Breuninger (1794–1880), deutscher Apotheker
 Helga Breuninger (* 1947), deutsche Psychologin, Unternehmensberaterin und Stifterin
 Joachim Breuninger (* 1968), Museumsdirektor
 Klaus Breuninger (* 1961), deutscher Dirigent 
 Renate Breuninger (* 1956), deutsche Philosophin
 Sebastian Breuninger (* 1972), deutscher Geiger

Siehe auch:
 Bräuninger